Plaats in Indonesië
 Sarireja (Tanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Sarireja (Jalan Cagak), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java